Název Rudná má více obcí: 
 Rudná (okres Praha-západ) – město v okrese Praha-západ
 Rudná (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy
 Rudná (Slovensko) – obec na Slovensku v okrese Rožňava.

Slovo Rudná se objevuje také v názvech obcí:
 Rudná pod Pradědem – obec v okrese Bruntál

… nebo částí obcí:
 Nová Rudná – část obce Rudná pod Pradědem v okrese Bruntál
 Pustá Rudná – část obce Andělská Hora v okrese Bruntál
 Stará Rudná – část obce Rudná pod Pradědem v okrese Bruntál
 Suchá Rudná – část obce Světlá Hora v okrese Bruntál

Související články 
 Roudná (rozcestník)
 Ruda
 Rudno (rozcestník)